Fernández Vial puede referirse a:

 Arturo Fernández Vial, militar chileno
 Club Deportivo Arturo Fernández Vial, equipo de fútbol SADP desaparecido de Chile desde 2012.
 Corporación club Deportivo Arturo Fernández Vial, Equipo de fútbol de Chile, fundado el 2012 por disidentes de la directiva del club deportivo SADP y que hoy en día no tiene participación.
 Fernández Vial Femenino, equipo de fútbol femenino de Chile dirigido independientemente a sus homónimos manteniendo si los emblemas del club históricos , que hoy en día sigue participando.